A királyság (The Kingdom), 2007-es amerikai akció-thriller
 A királyság (Kings), 2009-es amerikai televíziós sorozat